Тібайнш () — португальська власна назва.

Топоніми

Міре-де-Тібайнш — парафія.
 Парада-де-Тібайнш — парафія.